Шарафеев — татарская фамилия. Известные носители:
 Шарафеев, Равиль Шагапович (род. 1938) — советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Шарафеев, Саид Мингазович (1906—1975) — советский государственный деятель, председатель СНК-Совета Министров Татарской АССР.